LEurolega di pallacanestro 2019-2020 (chiamata per il 10º anno Turkish Airlines Euroleague per motivi di sponsorizzazione) è stata la 20ª edizione del massimo campionato tra club europei organizzato dall'Euroleague Basketball. In totale si è trattata della 63ª stagione della principale competizione Europea per club di pallacanestro.

Iniziato il 3 ottobre 2019, il torneo è stato sospeso definitivamente dall'Euroleague Basketball il 25 maggio 2020 a causa della pandemia di COVID-19 in Europa. La stessa Euroleague Basketball ha deciso di non assegnare il titolo.

Regolamento 
In questa edizione la competizione è stata estesa da 16 a 18 squadre, con i tedeschi del Bayern Monaco e i francesi dell'ASVEL Lyon-Villeurbanne che hanno ricevuto una wild-card per questa e la prossima stagione.

Squadre partecipanti 

Note
LC: Qualificato attraverso il possesso della licenza.
EC: Campione della EuroCup.
ABA: Campione della Lega Adriatica
2P: Seconda posizione nel campionato dopo i play-off
WC: Wild card

Localizzazione delle squadre partecipanti

Cambi di allenatore

Regular season
La Regular Season è iniziata il 3 ottobre 2019 e si sarebbe dovuta concludere il 10 aprile 2020. Il 12 marzo 2020 l'Euroleague Basketball ha sospeso temporaneamente il torneo, per poi sospenderlo definitivamente il 25 maggio successivo. Ogni squadra avrebbe dovuto giocare contro le altre 17 avversarie disputando un girone di andata e di ritorno, per un totale complessivo di 34 partite. Alla fine delle 34 giornate, le prime 8 squadre in classifica si sarebbero qualificate per la disputa dei playoff.

Classifica

Risultati

Calendario 
Aggiornato al 6 marzo 2020. Referti delle partite tratti da http://www.euroleague.net/
Tutti gli orari fanno riferimento ai fusi orari CET (UTC+1) e CEST (UTC+2)

Statistiche regular season 
Statistiche aggiornate al 5 marzo 2020.

Statistiche individuali

Valutazione 

Fonte:

Punti 

Fonte:

Rimbalzi 

Fonte:

Assist 

Fonte:

Altre statistiche

Migliori prestazioni individuali

Statistiche di squadra 

Fonte:

Premi

MVP del mese

Miglior giocatore della giornata

Stagione regolare

Stipendi 
Aggiornati all'11 febbraio 2020.

Note

Voci correlate 

 Eurocup 2019-2020
 Basketball Champions League 2019-2020
 FIBA Europe Cup 2019-2020
 EuroLeague Women 2019-2020
 EuroCup Women 2019-2020

 VTB United League 2019-2020
 ABA Liga 2019-2020
 Latvian-Estonian Basketball League 2019-2020
 Alpe Adria Cup 2019-2020
 Balkan International Basketball League 2019-2020

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale